Кент А. Ка́рстерс (; ) — канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Канады . .

Играл в основном на позиции первого.

В 1991 году ввёден в Зал славы канадского кёрлинга вместе со всей командой Расса Ховарда (другие члены команды: Гленн Ховард и Тим Белькур).

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

 Команда всех звёзд () : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Kent Carstairs – Curling Canada Stats Archive
 Carstairs, Kent – Curl Manitoba Hall of Fame | Curl Manitoba Temple de la Renommée Virtuelle (см. "1991")
 1987 Men's Curling (Skip – Russ Howard) - Midland Ontario Sports Hall of Fame (1996 – Russ Howard Curling Team 1987 World Champions) (веб-архив)
 1975-76 Ontario Curling Association Colts Championship Rink - Midland Ontario Sports Hall of Fame (2002 – 1975-76 Ontario Curling Association Colts Championship Rink) (веб-архив)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга